Die Abkürzung CIU steht für:
 Columbia International University, eine private christliche Universität in Columbia, South Carolina
 Cyprus International University, die englische Abkürzung für die Internationale Universität Zypern

CiU steht für:
 Convergència i Unió, ein Parteienbündnis in Katalonien

CIU